Ел Ескоријал има више значења:
 Ел Ескоријал (палата)
 Ел Ескоријал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескоријал, Лома ел Торо (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ескоријал, Тадео (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику